Název Babinský potok má více vodních toků:

 Babinský potok (přítok Hnilce) – pravostranný přítok Hnilce na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Babinský potok (přítok Krupinice) – pravostranný přítok Krupinice na Slovensku v okrese Zvolen
 Babinský potok (přítok Zásihlianky) – pravostranný přítok Zásihlianky na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves